Федерико II да Монтефельтро (; ум. ) — титулярный граф Монтефельтро с 1361/1364 и Урбино с 1367 года.

Единственный сын Нольфо I да Монтефельтро (ум. 1361/1364) и его не известной по имени жены. После смерти дяди, Никколо Монтефельтро (1367), унаследовал титул графа Урбино.

В 1369 году представители рода Монтефельтро были изгнаны из Урбино, его папским наместником назначен Пандольфо II Малатеста. В декабре 1375 года сын Федерико II Антонио восстановил свою наследственную власть в городе.

Жена (1365) — Теодора Гонзага, дочь сеньора Мантуи Уголино Гонзага (ум. 1362) и Камиллы делла Герардеска.
Сын:
 Антонио II (ум. 1404), граф Урбино с 1375.

В сохранившихся прижизненных документах Федерико II да Монтефельтро не упоминается. Все сведения о нём взяты из более поздних исторических сочинений.

Источники 
 G. Franceschini, I Montefeltro, Milan, Dall’Oglio, 1970
 Claudio Rendina, Capitani di Ventura, Rome, Newton Compton, 1999 (ISBN 88-8289-056-2)
 A. Fabretti, Biografie dei capitani venturieri dell’Umbria, Montepulciano, 1842
 P. Litta, Famiglie celebri italiane, Milan, 1834
 F. Zamponi, Storia d’Italia nel medio evo, Colla Notizia dei maggiori stati d’Europa, Bologne, Regia Tipografia, 1867
 F. X. Bronner, Abenteuerliche Geschichte Herzog Werners von Urslingen, Aarau,, Sauerländer, 1828
 Ercole Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia, Athena, 1929.
 G. F. et M. Villani, Croniche, Trieste, Tipografia Lloyd Austriaco, 1857.

Федерико
Графы Урбино